Název Žižkův dub nese řada významných památných stromů, spjatých (ať již podle pověsti nebo historických záznamů) s činností Jana Žižky a husitů. Pod některými údajně odpočíval, tábořil nebo plánoval bitvy, jiné byly vysazeny na jeho počest:

 Žižkův dub (Borohrádek) – okres Rychnov nad Kněžnou (krátce zaniklý)
 Žižkův dub (Dobrá Voda) – okres Havlíčkův Brod (část obce Malčín)
 Žižkův dub (Doksany) – okres Litoměřice (také známý jako U Umučeného)
 Žižkův dub (Hrutov) – okres České Budějovice (část obce Lišov)
 Žižkův dub (Chotěboř) – okres Havlíčkův Brod (zanikl při vichřici r. 1979)
 Žižkův dub (Konopiště) – okres Benešov (část obce Benešov)
 Žižkův dub (Lomany) – okres Plzeň sever (také známý jako Lomanský dub)
 Žižkův dub (Lomnice) – okres Brno venkov
 Žižkův dub (Myšlín) – okres Praha-východ (část obce Mnichovice)
 Žižkův dub (Náměšť nad Oslavou) – okres Třebíč
 Žižkův dub (Osek) – okres Teplice (také známý jako Tlustý dub, Husův dub nebo Tisíciletý dub)
 Žižkův dub (Trocnov) – okres České Budějovice (část obce Borovany)
 Žižkův dub (Třemošnice) – okres Chrudim (u zříceniny hradu Lichnice)
 Žižkův dub (Újezd nade Mží) – okres Plzeň sever (také známý jako Velký dub)
 Žižkův dub (Želiv) – okres Pelhřimov

 Žižkovy duby (Chotěboř) – okres Havlíčkův Brod (skupina 11 stromů v místě původního dubu)

V umění 
 Žižkův dub (Klicpera) – hra (libreto zpěvohry) Václava Klimenta Klicpery z roku 1826, několikrát zhudebněna:
 Žižkův dub (Kott) – opera z roku 1841 od Františka Bedřicha Kotta, roku 1862 přepracována Adolfem Pozděnou pod názvem Poklad
 Žižkův dub (Macourek) – opera z roku 1847 od Jiřího Macourka
 Žižkův dub (Hnilička) – opera od Aloise Hniličky

Související články 
 Žižkova lípa

Žižkovy duby